Cadiou ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Cadiou (* 1943), französischer Radrennfahrer
 Youen Cadiou (* 1975), französischer Jazz- und klassischer Musiker